Вахновцы — название населённых пунктов на Украине:

 Вахновцы — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.
 Вахновцы — село в Вижницком районе Черновицкой области.